Епархия Фада-Нгурма () — епархия Римско-Католической Церкви c центром в городе Фада-Нгурма, Буркина-Фасо. Епархия Фада-Нгурма  входит в архиепархию Купела.

История 
12 февраля 1959 года Римский папа Иоанн XXIII учредил буллой Quamquam cotidie апостольскую префектуру Фада-Нгурма, выделив её из апостольской префектуры Ниамей (сегодня — архиепархия Ниамей). 

16 июня 1964 года Римский папа Павел VI преобразовал буллой Quod sanctissimum апостольскую префектуру Фада-Нгурма в епархию. 

20 ноября 2004 года епархия Фада-Нгурма передала часть своей территории новой епархии Дори.

11 февраля 2012 года епархия Фада-Нгурма передала часть своей территории новой епархии Тенкодого.

Ординарии епархии 
 епископ Alphonse Chantoux (29.05.1959 — 16.06.1964)
 епископ Marcel Pierre Marie Chauvin (16.06.1964 — 15.06.1979)
 епископ Jean-Marie Untaani Compaoré (15.06.1979 — 10.06.1995)
 епископ Paul Yemboaro Ouédraogo (24.01.1997 — 13.11.2010);
 епископ Pierre Claver Malgo (11.02.2012 — по настоящее время).

Источник 
 Annuario Pontificio, Ватикан, 2007
  Булла Quamquam cotidie 
  Булла Quod sanctissimum

Ссылки 
  Данные об епархии Фада-Нгурма 

Католические епархии Буркина-Фасо